von Rosenska palatset kan avse:

von Rosenska palatset, Tallinn
von Rosenska palatset, Stockholm